Tenes kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Ténès, ort, Chlef,

Kina 

 Tekes He, vattendrag, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar